

Носії прізвища 
 Статива Олександр Феодосійович (1898—1966) — український мистецтвознавець, художник, засновник школи Петриківського живопису
 Статива-Жарко Наталія Іллівна (23 жовтня 1970) — українська майстриня петриківського розпису, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України